A seguinte tabela-lista de raças de cães é ordenada numericamente de acordo com a Federação Internacional de Cinologia. Os x nos lugares dos numerais, representam aqueles que ainda não foram utilizados:

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|-
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||x||19||20
|-
|21||22||x|| 24||25||x||x||28||x||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40
|-
|41||42||43||44 ||45||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57||58||59||60
|-
|61||62||63 ||64||65||66||67||68||x||70||71||72||73||74||75||76||77||78||x ||80
|-
|81||82||83||84|| 85||86||87||88||89||90||91|| 92||93||94||95||96||97||98||99||100
|-
|101||102||103||104||105||106||107||108||109||110 ||111||x||113||114|| 115||116||117|| 118||119||120
|-
|121||122||123||124||125||126||127||128||129||130||131||132||133</td>134135136137138139140
|-
|141||142||143|| 144||145||146||147|| 148||149||150||151|| 152||153||154||155||156||157||158||159||160
|-
|161||162||163||164||165 ||166||167||168||169||170||171|| 172||173||x||175||176||177||178||179||180
|-
|181||182||183||184||185||186||187||188||189||190||191||192||193||194||195||196||197||198||199||200
|-
|201||202||203||204|| 205||206||207||208||209||x||x||212||213||214||215||216||217||218||219||220
|-
|221||222||223||224||225||226||227|| 228||229||230||231|| 232||233||234|| 235 ||236||237||238||239 ||240
|-
|241||242||243|| 244||245||246||247||248||249||250||251 ||252||253||254||255||x|| 257||x||259||260
|-
|261||262||263||264 ||265||266||267||268||269||270||271||272||273||274||x||276 ||277||278||279||x
|-
|281||282||283||284||285||286||287||288||289||290 ||291||292||293||294|| 295||296||297||298|| 299||300
|-
|301||302||303|| 304||305||306||307||308||309||310||311||312||313|| 314||315||316||317|| 318||319||320
|-
|321||322||323||324||325||326||327||328||329 ||330||331||332 ||333||334||335||336||337||338 ||339||340
|-
|341||342||343||344|||345||346||347||348||349||350||351||352||353||354||355||356||357||358||359||360
|-
|361||362||363||364|||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x
|-
|}

Ligações externas 
 Nomenclatura FCI
 Raças por número FCI

Caes Numerica